L'amico di famiglia (Patate) – film del 1964 diretto da Robert Thomas
 L'amico di famiglia  – film del 1973 diretto da Claude Chabrol
 L'amico di famiglia  – film del 2006 diretto da Paolo Sorrentino